Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1972
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1972